Potosi bezeichnet folgende geographische Objekte:

 in Bolivien:
 Potosí, Stadt im südlichen Zentral-Bolivien
 Departamento Potosí, Departamento im Südwesten des Landes
 Municipio Potosí, Landkreis im Departamento Potosí
 Cerro de Potosí, Alternativname für den Berg Cerro Rico bei Potosí
 in Jamaika:
 Potosi (Jamaika)
 in Kolumbien:
 Potosí (Kolumbien), Gemeinde in Nariño
 in Mexiko:
 San Luis Potosí (Bundesstaat), Bundesstaat
 San Luis Potosí (Stadt), Stadt im Bundesstaat San Luis Potosí
 Cerro Potosí, mit 3713 m höchster Berg in der Sierra Madre Oriental
 in den USA:
 Potosi (Missouri)
 Potosi (Nevada)
 Potosi (Texas)
 Potosi (Wisconsin)
 Potosi (Town), Wisconsin

Potosi bezeichnet außerdem:

 Potosi (Schiff), eine deutsche Fünfmastbark
 (13037) Potosi, einen Asteroiden des Hauptgürtels